A eleição municipal de Florianópolis em 1988 ocorreu em 15 de novembro. O prefeito à época era Edison Andrino (PMDB) que terminaria seu mandato em 1 de janeiro do ano seguinte. Esperidião Amin, do PDS, foi eleito em turno único o novo prefeito, derrotando Sérgio Grando (PCB).

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Florianópolis-SC
1988 em Santa Catarina